У́лица На́нсена, У́лица Фри́тьофа На́нсена — улица в различных населённых пунктах, названная в честь норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена.

Россия 
 Улица Нансена в Калининграде.
 Проезд Нансена в Москве.
 Улица Нансена в Норильске.
 Улица Нансена в Ростове-на-Дону.
 Улица Нансена в Рыбинске.
Улица Нансена в Бугульме.

Армения 
 Улица Фритьофа Нансена в Ереване.

Болгария 
 Бульвар профессор Фритьоф Нансен в Софии.

Великобритания 
 Улица Нансена в Белфасте.
 Улица Нансена в Манчестере.

США 
 Улица Нансена в Нью-Йорке.

Украина 
 Улица Нансена в Виннице.

Нансен
Фритьоф Нансен